George Wilson (atleet), Brits atleet
George Wilson (basketballer), Amerikaans basketballer
George Wilson (componist), Amerikaans componist
George Wilson (gouverneur), Amerikaans gouverneur van Iowa
George Wilson (onderneming)
George Wilson (voetballer), Brits voetballer